Урбанова (, ) — женская форма фамилии .

Известные носители 
 Урбанова, Катержина (род. 1984) — чешская кёрлингистка.
 Урбанова, Марта (род. 1960) — чехословацкая хоккеистка на траве, серебряный призёр Олимпийских игр 1980 года.
 Урбанова, Невенка (1909—2007) — сербская и югославская драматическая актриса театра и кино, певица.
 Урбанова, Эли (1922—2012) — чешский музыкант, эсперантистка, поэтесса.